Cirrus (membre), apèndix filiforme de certs animals i plantes, com els que donen llur nom als cirrípedes
 Cirrus (botànica), massa gelatinosa d'espores de fongs o líguens que és expulsada per l'ostíol del periteci o del picnidi
 Cirrus, núvols alts composts de cristalls de glaç
 Cirrus Aircraft, empresa aeronàutica estatunidenca.